La famille Castelli est une famille française d'origine italienne ayant fait fortune dans l’industrie du cinéma, influente dans le show-business .

La famille Castelli dirigeait la société des Cinémas Oranais Castelli frères. Leur fortune était estimée à 12 milliards de francs (soit environ ).
Ils possédaient entre autres les célèbres cinémas L’empire , l'Escurial et le Famillia.. La famille Castelli tourne désormais ses activités dans de divers domaines.

Membres Notoires 
 

 Antoine Castelli (1872-1931), né en corse et d’ascendance florentine est un gérant de restaurants, de cinémas, de salles de jeux, président d’associations sportives et culturelle.. Le Livre d'Or de l'Algérie, paru en 1937, souligne qu'Antoine Castelli assuma la présidence de 39 associations et sociétés, un record qui fit de lui une sorte d'homme-orchestre de la ville d'Oran.
 Louis Castelli (1905-1953). Associé du groupe des Cinémas Oranais Castelli frères. Homme politique, il est l’ancien Premier adjoint au maire de la ville d’Oran sous l’époque coloniale auprès de Henri Fouques-Duparc. Louis Castelli est aussi le directeur de l’Empire en parallèle de sa fonction d’adjoint au maire. Il aura par la même occasion était le créateur du parc municipal des sports de la ville d’ Oran , mais décédera avant la fin des travaux en 1957 .
 Charles « Charlie » Castelli, organisateur d’événements résident aux États-Unis plus précisément dans les villes de New York et de Miami, il décède par la suite d’une maladie inconnue.
 Antoine Castelli (1), homme d’affaires, directeur de cinéma, il fait du cinéma L’empire un monument d’Oran. Homme d’affaires talentueux, il entretient des relations privilégiés avec Carmen Sevilla et Paul Anka. En rentrant en France; en 1964, il devient propriétaire de l’Association sportive de Béziers, et continuera sa carrière d’homme d’affaires.
 Antoine Castelli (1972- ), homme d’affaires résidant à Monaco propriétaire du groupe Organic For Science Lab.

Références 

Castelli